Список гор Ставропольского края (полужирным выделены останцовые магматические (палеовулканические) горы Пятигорья)

А

Б 
 Бештау (1400 м)
 Бритая (Дубровка, 690 м)
 Брык (688 м)
 Бударка (615 м)
 Бык (817 м)

В 
 Верблюд (885 м)
Верхний Джинал (1542 м)

Г 
Голубиная (675м)
Горячая (557 м)

Д 
 Джуца 1-я (Юца, 973 м)
 Джуца 2-я (Джуца, 1190 м)

Е, Ё

Ж 
 Железная (853 м)

З 
 Змейка (1006/994 м)
 Золотой Курган (884 м)

И, Й

К 
 Кабанка (Тупая, 767 м)
Казачка (633 м)
Кинжал (уничтожена, была 506 м)
 Кокуртлы (406 м)
Кольцо (Кольцо-гора)
Круглая (613м)
Куцай (302 м)

Л 
 Лысая (739 м)
Лягушка

М 
 Машук (993 м)
Медовая (725 м)

Н 
Недреманная (665 м)

О 
Острая (834/872 м)
Острая (624 м) (Шпаковский район)

П 
Пикет (565 м)
Пост (555 м)

Р 
 Развалка (926 м)

С 
Сейна (663 м)
Стрижамент (831 м)

Т, У, Ф

Х 
Холодная (601 м)

Ц, Ч

Ш 
 Шелудивая (874 м)

Щ, Э, Ю, Я 

Горные вершины Ставропольского края
Ставрополь